Я́ков Куприя́нов:
 Куприянов (Купреянов), Яков Александрович (1823/1825—1869) — пензенский губернатор в 1861—1862 гг.
 Куприянов, Яков Куприянович (1706—?) — русский иконописец.